O centro de Proteção da Infraestrutura de Informação crítica Nacional (NCIPC) da Índia tem sido proposto. Ele tem a intenção de garantir a proteção da infraestrutura crítica e crítica proteção da infraestrutura das TIC na Índia.
Há alguns pré-requisitos que podem fazer a NCIPC da Índia bem sucedido. Em primeiro lugar, deve haver um centro de comando centralizado TIC da Índia, que pode coordenar várias questões de segurança cibernética. Em segundo lugar, as agências e as autoridades especializadas devem ser constituídos por áreas de infra-estruturas críticas, como energia, telecomunicações, defesa, etc. Estas agências e autoridades devem coordenar com o centro de comando centralizado para as questões relacionadas com a segurança cibernética.

O Ministério da tecnologia de comunicação e informação (MCTI) da Índia já tomou algumas iniciativas neste sentido. Por exemplo, um projeto de sistema de monitoramento central (SMC) da Índia foi lançado pela MCTI para monitorar e interceptar comunicações electrónicas, mensagens e informações. Além disso, uma placa de rede de telecomunicações nacional de coordenação da segurança (NTNSCB) da Índia também foi proposto o reforço da segurança nacional de telecomunicações da Índia.

Da mesma forma, o Ministério do Interior da Índia também lançou o projeto rede nacional de inteligência (Natgrid) da Índia , projeto de sistemas e redes de rastreamento de crimes e criminosos (CCTNS) da Índia, centro nacional de luta contra o terrorismo (NCTC) da Índia, etc. Estes projetos pretendem reforçar a coleta de inteligência e a capacidade de contra-terrorismo da Índia.

No entanto, existe um grande problema na implementação bem sucedida de todos os projetos e iniciativas acima referidas, bem como a NCIPC da Índia. O governo indiano está evitando uma supervisão parlamentar destes projetos. Este é um precedente ruim que precisa ser resolvido urgentemente. Precisamos de uma supervisão parlamentar urgente de e-vigilância na Índia, a censura da Internet, coleta de inteligência, as autoridades de inteligência, Departamento Central de Investigação, as agências de aplicação da lei, projeto Aadhaar da Índia, etc.

Mesmo as leis de privacidade, leis de segurança de dados, leis de proteção de dados na Índia, etc, precisam ser urgentemente formuladas. A lei cibernética da Índia devem ser convenientemente alterada, talvez revogada, deve-se fazer uma lei cibernético mais robusta e rigorosa da Índia. 

Nos últimos tempos, há uma tensão crescente sobre segurança cibernética, a nível internacional . Isto porque os ataques cibernéticos estão acontecendo a nível internacional e todos os países estão a enfrentar esta ameaça.

Os países estão tentando coordenar as iniciativas de segurança cibernética em níveis nacionais e internacionais. No entanto, a segurança cibernética na Índia ainda não atingiu um patamar ótimo. A Índia está cada vez mais voltado para ataques cibernéticos e ameaças cibernéticas de cidadãos estrangeiros.

As leis cibernéticas e tendências  da segurança cibernéticas  da India de 2011 por Perry4Law e pela base jurídica tecnólógica Perry4Law (PTLB) mostrou claramente as vulnerabilidades de segurança cibernética da Índia. As tendências da lei cibernetica da Índia de 2012 também projetaram um aumento da taxa de crimes cibernéticos na Índia e ataques cibernéticos contra a Índia no ano de 2012.

Por exemplo, o terrorismo cibernético contra a Índia, a guerra cibernética contra a Índia, espionagem cibernética contra a Índia e os ataques cibernéticos contra a Índia ter aumentado muito. Atualmente, não temos uma forte lei cibernética para deter ataques cibernéticos e crimes cibernéticos. Além disso, não temos leis de segurança cibernética na Índia também.
Segurança cibernética também é crucial para proteger infraestruturas críticas da Índia. Proteção de infraestruturas críticas na Índia exige uma política bem formulada. Atualmente existe nenhuma política de proteção de infraestrutura crítica da Índia. Até mesmo proteção  de infraestrutura TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) crítica é necessária na Índia.

Anonymous India 

Um hacker de 17 anos de idade, pertencente ao grupo "Anonymous India” invadiu o site da Autoridade Telecom Regulatory da Índia  (TRAI) em  Junnho de  2012, após a reguladora expor informações pessoais de pessoas que enviaram emails manifestando as suas opiniões sobre a neutralidade da rede na Índia.

Referindo-se a si mesmos como um grupo de coletivos que lutam contra todas as probabilidades, o grupo teve associação no passado com uma série de ataques contra organizações, governo e entidades. A denigração da imagem do Kapil Sibal, ex-ministro da Tecnologia da Informação em 2012, foi uma das operações anteriores realizadas pelo grupo. A razão por trás de suas ações, então foi a mesma - "luta contra todas as probabilidades". O grupo foi então protestar contra 66A da Lei de TI e de apoio ao cartunista Aseem Trivedi.

Anonymous Índia, no entanto, recentemente foi razão de manchetes quando derrubou o site do TRAI através de um método de DDOS  , mas o grupo afirmou que nenhuma informação pública foi comprometida por eles.

Chefiados por anarquistas radicais e fortes na sua abordagem, o grupo não funciona sob qualquer ideologia. Em uma entrevista com o HT (Hindustan Times) através de um IRC (Internet Relay Chatroom) afirmaram que: "Não existe uma hierarquia. Nós somos apenas um grupo de indivíduos livres comandadas por nossos instintos ", disseram.Fazendo uso da declaração, “malha interligada de hacktivistas", o grupo se comunica através de vários canais do IRC. Cada operação é discutido pela primeira vez através destes canais e, em seguida, uma ação seja tomada. 

Estas discussões têm participação de membros de todo o mundo. Muitas vezes foram levantadas questões sobre a sua associação com o grupo "Anonymous global", que disse ter apoiado os movimentos na Tunísia e várias outras operações internacionais. No entanto, quando esta questão foi levantada com o grupo, sua reação foi simples: "Em primeiro lugar não há fronteiras. Cada anônimo tem o direito de participar em qualquer operação. Levantamo-nos para o que vem em nosso caminho. O governo odeia-nos porque nós não pensamos em termos de nacionalidades que impedisse suas inclinações políticas".

Afirmando que todas as missão, cada hack praticado é discutido previamente, disse o grupo: "Temos pessoas que estão aceitando as operações ou não e assim a operação é executada ou abortada", disse um dos membros principais do grupo que opera sob o nome de anon1.

Discutindo sobre derrubar o site do governo novamente o grupo disse, que o ministério é incapaz de tomar decisões para a sociedade. "Foi um erro grave por parte do governo. Eles têm que se desculpar sobre isso, em vez de transferir a culpa em seus roteadores defeituosos. É criminoso por parte do governo liberar informações tão sagradas. Eles nunca percebem o quanto são vulneráveis ​​a uma ameaça, além disso, com as suas ações estão a fazer os cidadãos alvos fáceis para cada spammer do mundo ", disse anon2.

Horas depois da entrevista ao HT, o grupo fez uma publicação através do twitter, afirmando que derrubou os servidores NIC juntamente com  site do ministério de telecomunicações. 

Nikhil Pahwa, editor de Medianama.com e um ativista de neutralidade da rede vocal falou em entrevista ao  HT: "Anonymous India vê isso como uma forma de protesto, mas o governo vai vê-lo como um ataque à Índia. Isso pode realmente mudar o foco da questão da neutralidade da rede para usar regulação para garantir a segurança na Índia."

A uma entrevista a BBC Nikhil Pahwa diz: "Eu posso entender a necessidade de-los a agir - porque, francamente, que se sente muito impotente agora, e é preciso haver mais consciência - mas eu sou contra derrubar sites", diz Nikhil Pahwa, o editor de Medianama, um blogue que cobre a indústria digital na Índia. 

No entanto, independentemente da oposição que o grupo sofre por parte do governo e alguns usuários, Anonymous Índia sente que seus ataques são obrigados a criar uma conscientização entre as massas. "Muitas pessoas se opõem a nós elas querem que a gente que demos as mãos com o governo e os aconselhe sobre o seu sistema. Mas nós não acreditamos de jeito nenhum neste sistema (Governo). É um desastre. O governo nunca estaria interessado em qualquer coisa, exceto para as nossas lista de objetivos e a qual casta nós pertencemos.

Ataques Hackers 

Anonymous Índia organizou sua campanha de ocupação contra o que acredita ser o bloqueio injusto e proibição de compartilhamento de arquivos locais por prestadores de serviços de internet (ISPs) indianas, como a Reliance Communications e Airtel.

Em maio de 2012, um número de  ISPs indianos bloqueou o acesso a sites que permitem transmissão de conteúdo de vídeo, como o Vimeo e Dailymotion, e uma série de sites de compartilhamento de arquivos, incluindo Pirate Bay, na sequência de uma ordem judicial que centrada na questão da internet direitos de autor.

A empresa cinematográfica com sede em Chennai, Copyrightlabs, pediu aos grandes ISPs indianas, incluindo a Reliance Communications, MTNL e BSNL, para impedir o acesso a sites que permitiam aos usuários assistir ilegalmente dois de seus filmes de Bollywood, Três e Dhammu.

A ordem judicial, conhecida como uma ordem Ashok Kumar, é como uma ordem de John Doe, nos Estados Unidos - projetado para proteger os direitos autorais de música, filmes e outros conteúdos. 

O bloqueio do acesso à arquivos compartilhados e sites de torrent fez o Anonymous India atacar em mais de 15 locais, incluindo a Suprema Corte da Índia, dois partidos políticos e os provedores de telecomunicações indianas.

Anonymous diz que não está a apoiar a pirataria, mas que muitos sites de compartilhamento de arquivos são usados de uma forma perfeitamente legítima, por exemplo, para compartilhar fotos ou código de software.

O governo mantém a sua crença de que os sites precisam ser reguladas, de modo que o conteúdo ofensivo e blasfemo não é lançado. Quanto aos direitos de autor, sustenta que existem ordens judiciais para proteger cineastas da pirataria.

Mas os membros do Anonymous dizem que vão continuar suas ações até que as restrições são levantadas."O governo não pode parar a pirataria em um país apenas por sites que proíbem. Este é um país onde você tem pessoas que vendem CDs piratas em trens nas ruas ... é realmente muito esperar", diz Anon3x3Kalki, outro membro do grupo.

Agências de inteligência